Corella Creek ist der Name folgender geografischen Objekte in Australien:

 Corella Creek, Ort im Northern Territory
 Corella Creek (Corella River), Nebenfluss des Corella River in Queensland